Dyrschka ist der Familienname folgender Personen:

 Halina Dyrschka (* 1975), deutsche Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Konrad Dyrschka (* 1991), deutscher Mixed-Martial-Arts-Kämpfer